Cordierites — рід грибів родини Helotiaceae. Назва вперше опублікована 1840 року.

Класифікація 
До роду Cordierites відносять 12 видів:

Примітки

Джерела 
 Montagne, J.P.F.C. 1840. Séconde centurie de plantes cellulaires exotiques nouvelles, Décades VI, VII et VIII. Annales des Sciences Naturelles Botanique. 14:321-350 - P.330

Роди грибів